Beatrice di Borbone – regina di Boemia
 Beatrice di Borgogna-Borbone – nobildonna francese, dama di Borbone e contessa di Charolais
 Beatrice di Borbone-Due Sicilie – nobile francese, Principessa della Casa di Borbone delle Due Sicilie, figlia di Ferdinando Duca di Castro e di Chantal de Chevron-Villette
 Sofia Elena Beatrice di Borbone-Francia – nobildonna francese, figlia del re di Francia Luigi XVI e di Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena
 Beatrice di Borbone-Parma – nobildonna italiana, principessa di Parma
 Beatrice di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola, figlia di Alfonso XIII di Spagna e Vittoria Eugenia di Battenberg